Damian – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Damiano
Damian – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
Damian – musicista pop statunitense

Pagine correlate
Damiano (disambigua)
Damiana
Damien